Бананейрас ()  —  город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Брежу-Параибану. Население составляет 20 660 человек на 2007 год. Занимает площадь 257,981 км². Плотность населения — 80,7 чел./км².

История
Город основан 16 октября 1879 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 60.595.034,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.848,72 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,599 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба